Insight (englisch für ‚Erkenntnis‘) steht für:

 Insight (Album), Jazzalbum von Gary Peacock und Marc Copland (2009)
 Insight (GUI), grafische Benutzeroberfläche für den GNU Debugger
 Insight (Zeitschrift), ehemalige deutsche Fachzeitschrift für Journalisten
 Honda Insight, von 1999 bis 2013 produziertes Hybridauto von Honda
 Insight (Unternehmen), US-amerikanisches Technologie-Unternehmen, gegründet 1988
 Insight (Organisation), ukrainische LGBTI-Organisation

Film und Fernsehen:
 Insight (2013), US-amerikanischer Spielfilm von Jonah Green
 Insight (2015), russischer Spielfilm von Alexander Kott
 Insight (2021), US-amerikanischer Actionfilm von Livi Zheng
 Insight (Fernsehserie), US-amerikanische religiöse Fernsehserie (1960–1983)

InSight steht für:
 InSight, US-amerikanische Marsmission

Insights steht für:
 Insights, Jazz-Album der Toshiko-Akiyoshi-Lew-Tabackin-Big-Band (1976)